Soap Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Soap Lake (British Columbia), in British Columbia
 Soap Lake (Ontario), in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Soap Lake (Kalifornien), im Lassen-Volcanic-Nationalpark, Kalifornien
 Soap Lake (Minnesota), in Minnesota
 Soap Lake (North Dakota), in North Dakota
 Soap Lake (Grant County, Washington), im Grant County, Bundesstaat Washington
 Soap Lake (Okanogan County, Washington), im Okanogan County, Bundesstaat Washington

Soap Lake ist der Name folgender Orte:

 Soap Lake (Washington), Stadt im Grant County, Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten